La Scuderia Ferrari fondée en 1929 par Enzo Ferrari, est depuis 1947 la branche chargée de l'engagement en compétition des voitures de la marque Ferrari. De nos jours, la Scuderia Ferrari a exclusivement recentré son activité sur le championnat du monde de Formule 1, dont elle est à la fois une pionnière et un pilier, détenant la plupart des records (nombre de saisons, de Grands Prix disputés, de points inscrits, de victoires, de podiums, de pole positions, de meilleurs tours, de titres de champions des pilotes et des constructeurs).

Parmi les nombreux champions qui ont piloté et rencontré le succès au volant des bolides rouges en Formule 1, Michael Schumacher occupe une place à part puisque de 1996 à 2006, il s'impose 72 fois, remporte cinq titres mondiaux des pilotes et contribue à l'obtention de six couronnes des constructeurs pour l'écurie de Maranello, lors d'une période où l'artisan de ces succès est le directeur de l'écurie Jean Todt.

Le premier champion du monde sur Ferrari est Alberto Ascari en 1952 et 1953, le quinzième et dernier titre pilotes à ce jour est remporté par Kimi Räikkönen en 2007 et le seizième sacre constructeurs est obtenu en 2008, année où Felipe Massa est battu par Lewis Hamilton dans le dernier virage du dernier Grand Prix pour la couronne. En 2010 et 2012, Fernando Alonso est jusqu'au bout à la lutte avec Sebastian Vettel et sa Red Bull. Vettel rejoint la Scuderia en 2015, et finit deux fois, en 2017 et 2018 par perdre son duel avec Hamilton et Mercedes Grand Prix. Les exercices 2020 et 2021 sont difficiles pour la Scuderia qui ne remporte aucune victoire, mais la nouvelle règlementation en 2022 marque dès le début de saison le renouveau de l'équipe italienne.  

Du fait de son implication en Formule 1 depuis les origines, la Scuderia Ferrari se voit octroyer annuellement un bonus d'environ 100 millions de dollars (96 millions d'euros), et se trouve être l'équipe qui reçoit le plus d'argent redistribué par l'organisme de management de ce sport, soit 192 millions de dollars en 2016. Son millième Grand Prix est fêté du 11 au  sur le circuit du Mugello, lors du Grand Prix de Toscane dont l'appellation comprend la mention « Ferrari 1000 ». Cette saison 2020 où ses pilotes ne remportent aucune course et ne mènent pas le moindre tour, est sa plus mauvaise en quarante ans. Après six saisons et quatorze victoires avec Ferrari, Sebastian Vettel est remplacé par Carlos Sainz Jr. qui fait équipe avec Charles Leclerc à partir de la saison 2021.

À l'issue d'une saison 2022 où Charles Leclerc (neuf pole positions, trois victoires, onze podiums) termine deuxième du championnat derrière Max Verstappen et où la Scuderia est la dauphine de Red Bull au classement constructeurs, Mattia Binotto quitte son poste de directeur général et est remplacé par Frédéric Vasseur.

Historique

1929-1947 : naissance de la Scuderia 

Pilote pour le compte d'Alfa Romeo depuis 1920, Enzo Ferrari prend rapidement conscience de ses propres limites et se voit progressivement chargé par Alfa de missions qui ont trait au fonctionnement de l'équipe de course. À l'automne 1929, le pilote amateur Mario Tadini propriétaire d'une chaîne de magasins de vêtements et les frères Augusto et Alfredo Caniato, à la tête d'une usine de textile, cofinancent la création de l'écurie Ferrari à la fin d'un dîner de gala organisé à la Casa del Fascio de Bologne en compagnie entre autres de Ferrari, par le podestat Leandro Arpinati et l'Automobile Club local pour célébrer le record mondial de vitesse de Baconin Borzacchini à Crémone sur une Maserati Type V4. L'ambition originelle est de faire courir les clients d'Alfa Romeo mais, rapidement, la Scuderia Ferrari devient le bras armé officiel d'Alfa en compétition.

Enzo Ferrari, approché par la mère du défunt as de l'aviation italienne Francesco Baracca qui souhaite qu'il adopte comme emblème le cheval cabré noir qui était peint sur la carlingue de son avion de chasse, accède à sa demande et l'appose sur ses voitures en ajoutant un fond jaune canari, la couleur de sa ville de Modène.

En 1938, Enzo Ferrari se brouille avec Alfa Romeo qui cherche à prendre le contrôle de la Scuderia Ferrari et retrouve son indépendance. En 1940, il fait construire la Auto Avio Costruzioni 815 qui, par respect d'une clause de non-concurrence avec Alfa, ne porte pas le nom Ferrari puis, en 1947, il établit la marque Ferrari. Tout naturellement, la Scuderia Ferrari est réactivée pour engager en compétition les modèles de la marque.

1947-1951 : premières années et premiers succès 

Le , le pilote italien Franco Cortese fait débuter la Ferrari 125S en compétition lors d'une course régionale à Plaisance ; deux semaines plus tard, il offre à la marque sa première victoire en course, sur le circuit des Thermes de Caracalla, dans une épreuve de type sport. En 1948, la Scuderia Ferrari fait ses débuts en Formule 1 à une période où le championnat du monde n'existe pas encore. Après des débuts encourageants, les Ferrari de Formule 1 accumulent les succès en 1949, en l'absence des surpuissantes Alfa Romeo. La Scuderia s'impose également aux 24 Heures du Mans.

En 1950, le championnat du monde de Formule 1 est créé et Ferrari y prend part. Visiblement peu conscients de la portée historique de l'événement, Enzo Ferrari et ses hommes sont absents du Grand Prix inaugural, disputé à Silverstone ; ce jour-là, la Scuderia est engagée en Belgique à Mons dans une épreuve de Formule 2 aux primes d'arrivée plus alléchantes. Ce n'est qu'au Grand Prix de Monaco que Ferrari fait ses débuts officiels en championnat du monde. Ce retard ne change pas grand chose au sort du championnat, tant les Ferrari sont dominées par les Alfa Romeo, de retour après leur année sabbatique de 1949, bien plus puissantes. Ironie de l'histoire, la conception des Alfa Romeo 158, a été initié avant-guerre par Enzo Ferrari lui-même lorsque la Scuderia Ferrari était responsable du programme sportif d'Alfa Romeo. Avec comme meilleur résultat sa deuxième place à Monaco, Ascari termine cinquième du championnat.

En 1951, si les Alfetta 159 ont progressé, Ferrari, de son côté a réduit l'écart et 35 chevaux (contre environ 85 auparavant) séparent les voitures des deux équipes. Dès le début de la saison, les Ferrari harcèlent Alfa Romeo, essentiellement grâce à leur pilote vedette Alberto Ascari. La montée en puissance des Ferrari trouve sa consécration à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne où José Froilán González offre à la marque sa première victoire en championnat du monde, mettant fin du même coup à près de cinq années d'invincibilité des Alfetta 158 et 159. N'oubliant pas ce que Ferrari doit à Alfa Romeo, Enzo Ferrari a ces mots pour commenter sa victoire et la défaite d'Alfa : . En offrant deux nouvelles victoires à Ferrari, Ascari se place en position de force pour conquérir le titre mondial mais, lors de l'ultime manche de la saison, en Espagne, un mauvais choix de pneus permet à Juan Manuel Fangio et Alfa de remporter le championnat.

1952-1953 : domination absolue 

Fin 1951, le retrait d'Alfa Romeo laisse Ferrari sans adversaire à sa hauteur et le passage à la réglementation Formule 2, initiée par la Commission Sportive Internationale dans le but de rendre le championnat du monde plus accessible, n'y change rien. Avec six victoires consécutives, Alberto Ascari et sa Ferrari 500 survolent le championnat et remportent le premier titre mondial de Ferrari (titre « pilote » seulement puisque le championnat des constructeurs de Formule 1 ne sera créé qu'en 1958). Le seul Grand Prix (hormis Indianapolis) qui a échappé à Ascari (l'épreuve d'ouverture en Suisse), a été remporté par Piero Taruffi, un de ses équipiers.

Le championnat 1953 débute sur les mêmes bases pour Ferrari avec un Ascari qui vole de succès en succès mais, progressivement, la domination de la Scuderia est menacée par la Maserati de Fangio, absent la saison précédente pour cause de blessure. À Reims, il faut toute l'audace de la jeune recrue britannique Mike Hawthorn pour conserver l'invincibilité de Ferrari et venir à bout de Fangio, en difficulté en fin de course avec la sélection de sa première vitesse. Mais à Monza, en fin de saison, Fangio réussit à faire chuter Ferrari qui ne parvient pas à rééditer sa domination de la saison précédente. Cette défaite est sans conséquence pour Ascari, assuré dès le Grand Prix de Suisse, huitième manche sur dix initialement prévues (le Grand Prix d'Espagne ayant été annulé ultérieurement) de remporter son deuxième titre mondial consécutif.

1954-1955 : dans l'ombre de l'étoile 
Après deux saisons disputées sous la réglementation Formule 2, le championnat de Formule 1 reprend ses droits en 1954. Pour tenter de poursuivre sa domination malgré le départ chez Lancia de son pilote emblématique Alberto Ascari, Ferrari se permet le luxe de concevoir deux nouvelles voitures : la 625 et la 554 dite « Squalo » (« requin »). Ni l'une ni l'autre ne se montrent à la hauteur de la concurrence, incarnée en 1954 par Maserati puis surtout à partir du Grand Prix de France, par Mercedes. La deuxième place au général de Gonzalez (vainqueur d'une course du championnat, tout comme Hawthorn) n'est qu'une maigre consolation pour Ferrari.

La situation empire en 1955. Non seulement les Ferrari sont impuissantes face à Mercedes, renforcée par le jeune espoir britannique Stirling Moss qui forme avec Fangio un duo quasiment imbattable, mais elles peinent également à suivre le rythme des brillantes Lancia D50 d'Ascari et d'Eugenio Castellotti et des Maserati 250F de Jean Behra et Luigi Musso. À cela s'ajoute une situation financière précaire qui fait craindre pour l'avenir même de la marque. La victoire chanceuse de Maurice Trintignant à Monaco, où il a profité d'un double abandon des Mercedes et du plongeon d'Ascari dans les eaux du port, ne change rien au constat.

L'état de Ferrari s'améliore miraculeusement en fin d'année : au plus mal financièrement et accablée par la mort d'Ascari, Lancia se retire de la discipline et a, avec un coup de pouce du gouvernement italien, cédé ses Lancia D50 à Ferrari. Le retrait annoncé de Mercedes, après dix-huit mois de suprématie mais touchée par le drame des 24 Heures du Mans, dégage un horizon jusque-là bien sombre pour la Scuderia Ferrari.

1956-1958 : titres amers 

Quelques mois seulement après avoir été annoncée moribonde, Ferrari aborde le championnat en position de favori. Non seulement ses deux grands adversaires de la saison précédente se sont retirés mais elle en a plus récupéré quelques armes : la D50 en provenance de Lancia, et Juan Manuel Fangio en provenance de Mercedes. Pourtant, la combinaison du meilleur pilote du monde dans la meilleure écurie du plateau n'aboutit pas à la domination escomptée. Auteur d'une première partie de championnat parfois brouillonne (notamment à Monaco) et surtout très malchanceux, Fangio est loin d'être irrésistible. Malgré les coups d'éclat de Moss sur Maserati, la lutte pour le titre reste interne à la Scuderia et oppose Fangio à son jeune coéquipier Peter Collins qui va jusqu'à renoncer volontairement à ses ultimes chances d'être sacré, en offrant spontanément sa voiture à Fangio (victime d'une nouvelle casse mécanique) au cours de l'ultime manche du championnat, à Monza.

Même si elle a renoué avec le titre mondial, la Scuderia n'a que moyennement convaincu en 1956, son avance sur Maserati s'étant avérée plus faible que prévu, les D50, dont la conception remonte à 1954, commençant à accuser le poids des ans. Avec le départ de son champion Fangio qui ne s'est pas entendu avec Enzo Ferrari, lui reprochant même de favoriser les jeunes pilotes de l'équipe, en direction de Maserati, la conservation du titre s'annonce difficile. Malgré leurs efforts, les jeunes pilotes Ferrari, dont les deux grands amis Collins et Hawthorn, sont impuissants face à un Fangio revenu au sommet de son art. L'impuissance de Ferrari atteint son comble lors du Grand Prix d'Allemagne, au Nürburgring, où forts d'une avance de plus de 35 secondes, Collins et Hawthorn sont battus par Fangio. Avec la fin de saison en fanfare de Moss sur sa Vanwall, l'année se termine sans la moindre victoire en championnat pour Ferrari, une première depuis 1950.

Malgré les retraits conjoints de Fangio et de Maserati fin 1957, la Scuderia apparaît en position de faiblesse pour attaquer le championnat 1958. Enfin arrivées à maturité, les Vanwall de Tony Brooks et de Stirling Moss font figures de favorites. Bien que souvent en retrait de Moss en termes de performance, Hawthorn accomplit une saison exemplaire de régularité et remporte  le titre mondial. La victoire a pourtant un goût amer pour Ferrari : en cours d'année, Luigi Musso et Peter Collins (pour lequel Enzo Ferrari n'a jamais caché une affection très paternelle) sont morts en course et le nouveau champion du monde Mike Hawthorn, très éprouvé par ces événements, décide de mettre un terme à sa carrière.

1959-1964 : révolutions 

Au-delà du duel Hawthorn-Moss, la saison 1958 a été marquée par l'émergence d'une solution technique révolutionnaire en Formule 1 : le positionnement à l'arrière des moteurs. Enzo Ferrari regarde cette évolution avec un certain dédain et livre sur le sujet une formule lapidaire dont il a le secret :  Pour 1959, sa principale préoccupation est de reconstituer son équipe de pilotes décimée au cours de la saison 1958. Il engage Phil Hill, l'un des leaders de Ferrari en Endurance et d'une aide précieuse pour Hawthorn en fin de saison, le fougueux Français Jean Behra et surtout le Britannique Peter Brooks, souvent à son avantage les saisons précédentes chez Vanwall. Le trio ainsi constitué a belle allure mais les Ferrari sont inexorablement dominées par les Cooper-Climax à moteur arrière. Ferrari ne doit qu'au talent de Brooks et à la physionomie particulière des tracés de Reims et de l'AVUS de remporter deux victoires et de terminer à la deuxième place au championnat du monde, loin de Jack Brabham. L'ambiance interne n'a pas résisté à ces mauvais résultats comme le prouve le licenciement en cours d'année de Behra, coupable d'avoir giflé son directeur sportif Romolo Tavoni après un abandon à Reims.

Ferrari persistant dans la voie du moteur avant, la saison 1960 est encore plus douloureuse. La seule victoire de la saison, obtenue à Monza par Phil Hill, le seul pilote à temps plein de l'équipe, tient plus de l'anecdote puisque les écuries britanniques ont boycotté l'épreuve, en réaction à la volonté de l'organisateur de faire disputer la course sur la version longue du circuit (comprenant l'anneau de vitesse) pour favoriser Ferrari. Le reste de la saison n'est qu'un long calvaire pour la Scuderia Ferrari qui, consciente de son retard, s'est décidée en cours de saison à développer une monoplace à moteur arrière, pilotée par Richie Ginther.

Le rapport de force entre Ferrari et les écuries britanniques emmenées par Cooper et Lotus change brutalement à l'orée de la saison 1961. Le championnat est en effet marqué par un changement de la réglementation moteur, la cylindrée maximale autorisée étant réduite à , correspondant à la réglementation F2 1957-1960. Ferrari, qui s'est enfin rallié au principe du moteur arrière, a préparé ce tournant réglementaire dès la fin de la saison précédente avec le pilote allemand Wolfgang von Trips qui pilotait la nouvelle Ferrari  à moteur arrière tandis que les Britanniques, faisant preuve d'un certain manque de pragmatisme, ont passé l'hiver à essayer, en vain, de convaincre le législateur d'abandonner son projet. Sur la piste, les résultats sont sans appel et, malgré la résistance héroïque de Stirling Moss sur sa Lotus privée du Rob Walker Racing Team, le championnat se réduit rapidement à un duel entre les principaux pilotes Ferrari Phil Hill et Wolfgang Von Trips. Les deux hommes sont départagés de la pire des manières, Von Trips se tuant à Monza et offrant le titre à Hill.

Durant l'hiver, la Scuderia Ferrari s'embourbe dans une querelle interne ; mécontents de l'ingérence de Madame Ferrari dans la vie de l'équipe, le directeur sportif Romolo Tavoni et le directeur technique Carlo Chiti quittent l'équipe pour fonder leur Automobili Turismo e Sport, qui sera un fiasco. Du fait des remous engendrés par cette scission, le développement des Ferrari 156 est fortement ralenti, ce que la concurrence britannique met à profit pour reprendre l'ascendant, notamment Lotus qui sort une révolutionnaire monocoque. Totalement submergées, les Ferrari font de la figuration tout au long de l'année, entraînant en fin de saison le départ pour ATS de Phil Hill et Giancarlo Baghetti. La révolution de palais de l'hiver 1961/1962 permet toutefois l'arrivée à la direction technique de Mauro Forghieri qui deviendra un des personnages les plus importants de la Scuderia.

Après avoir manqué la révolution du moteur arrière en 1959, Ferrari est confronté en 1963 à son retard au niveau du châssis, un domaine dans lequel le monocoque (ou le semi-monocoque) remplace les classiques châssis tubulaires. Ce n'est qu'en fin d'année avec l'apparition de la Ferrari 156 Aero que la Scuderia se met au goût du jour. Les effets se font sentir immédiatement puisque l'ancien pilote motocycliste John Surtees s'impose au Nürburgring, mettant fin à deux années d'insuccès. Le retour en forme de la Scuderia se confirme en 1964 quand Surtees s'immisce dans la lutte pour le titre opposant Graham Hill à Jim Clark. En fin d'année, au volant d'une voiture arborant les couleurs bleues et blanches du NART (conséquence d'une brouille entre Ferrari et la fédération italienne au sujet de l'homologation de la 250 LM en catégorie Sport), et au terme d'un scénario à suspense lors du Grand Prix du Mexique (Bandini, après avoir éperonné Graham Hill, cédant la seconde place à son leader en vue de l'arrivée), Surtees remporte le titre.

1965-1973 : de nombreuses difficultés 

En 1965, Ferrari ne parvient pas à confirmer le titre acquis la saison précédente. Embourbée dans ses choix de motorisation (V8 ou Flat 12), l'équipe rate complètement sa saison et ne remporte pas un seul succès. 1966 est une année charnière pour la Formule 1 qui inaugure un nouveau règlement technique, la cylindrée maximale autorisée passant de  à . Comme souvent en de telles circonstances, la Scuderia est l'équipe qui apparaît la mieux armée. Alors que les écuries britanniques se demandent désespérément vers quelle motorisation se tourner, Ferrari peut compter sur son expérience en Endurance où elle aligne un V12 de  qu'il lui sera facile d'adapter à la Formule 1. Alors que le titre mondial lui tend les bras, la Scuderia, par la faute de luttes d'influence, rate son objectif. Ayant les plus gros doutes sur la capacité de Surtees à revenir au plus haut niveau après un grave accident en CanAm à la fin de la saison précédente, le directeur sportif Eugenio Dragoni estime qu'il est préférable de miser sur Lorenzo Bandini, qui a le bon goût d'être italien, ce qui donnerait une dimension supplémentaire à son sacre éventuel. Excédé par ces manœuvres, Surtees claque la porte après sa victoire au Grand Prix de Belgique. Privé d'un des meilleurs pilotes du monde et d'un véritable leader sur le plan technique, la Scuderia fait du surplace tandis que Bandini s'avère limité pour endosser le costume de premier pilote. Exception faite du doublé Ludovico Scarfiotti-Mike Parkes à Monza, la fin de saison vire à la catastrophe et les titres mondiaux reviennent à Jack Brabham et à son écurie Brabham-Repco. Ultime camouflet, Surtees, qui a rejoint Cooper-Maserati, remporte ensuite le dernier Grand Prix de la saison.

En 1967, Ferrari ne peut plus compter sur la moindre avance technique, les Britanniques ayant progressivement trouvé leurs marques dans la réglementation . L'effort le plus spectaculaire concerne Lotus qui a fait concevoir par Cosworth et avec le financement de Ford un redoutable moteur V8 qui ne tarde pas à se généraliser dans le peloton. Malgré l'arrivée du prometteur pilote néo-zélandais Chris Amon, les Ferrari sont rapidement dépassées par les événements. La mort de Lorenzo Bandini au Grand Prix de Monaco ne fait rien pour arranger la situation. La Scuderia redresse quelque peu la tête en 1968 où le jeune belge Jacky Ickx, victorieux sous la pluie à Rouen et remarquable de régularité tout au long de l'année, joue les troubles-fête au championnat. Ce n'est toutefois qu'un feu de paille, comme le prouve la calamiteuse saison 1969 au cours de laquelle Ferrari n'inscrit que sept points avec une seule voiture engagée, pour Amon puis pour Pedro Rodríguez. L'année est surtout marquée par les grandes manœuvres en coulisses : conscient que la Formule 1 est à un tournant de son histoire avec l'arrivée de puissants commanditaires, y compris extra-sportifs, Enzo Ferrari consent à céder 40 % de Ferrari au groupe FIAT, tout en obtenant que la Scuderia conserve une relative autonomie.

En 1970, la Scuderia, qui a troqué son V12 pour un douze cylindres à plat, effectue un inattendu retour au premier plan. Ickx, après un début de saison perturbé par des soucis de fiabilité, s'affirme comme l'homme fort de la deuxième partie de championnat. Au classement général, il échoue sur les talons de Jochen Rindt, sacré à titre posthume. Ce retour en forme s'avère n'être qu'un nouveau feu de paille malgré quelques victoires éparses de Ickx et de Mario Andretti en 1971 et 1972.

En 1973, les choses vont de mal en pis, obligeant l'actionnaire FIAT, très discret depuis son apparition au sein de Ferrari, à s'impliquer plus avant dans la gestion de l'équipe.

1974-1977 : les années Lauda 

Pour mettre fin à la longue crise dans laquelle est plongée la Scuderia depuis le titre de Surtees en 1964, la plus spectaculaire des décisions de Giovanni Agnelli est d'imposer à Enzo Ferrari la nomination d'un directeur sportif issu du groupe FIAT, Luca di Montezemolo. Ce dernier, en concertation avec Enzo Ferrari, prend plusieurs décisions : le retour à la direction technique de Mauro Forghieri (écarté fin 1972 après de plusieurs échecs), le retour de Clay Regazzoni (écarté fin 1972) ainsi que l'engagement de l'Autrichien Niki Lauda, un jeune pilote méconnu du grand public. Si les tifosi saluent les retours de Forghieri et de Regazzoni, l'arrivée de Lauda les laisse plutôt perplexe : malgré deux coups d'éclat en 1973 chez BRM à Monaco et au Nürburgring qui lui ont valu d'être repéré par Enzo Ferrari, il s'agit d'un pilote qui, depuis le début de sa carrière n'a pas fait montre d'un brio exceptionnel.

Dès 1974, Lauda s'affirme comme le nouvel homme fort de la Formule 1. Avec neuf pole positions, il est incontestablement le pilote le plus rapide de la saison mais une série d'abandons (certains imputables à Ferrari, d'autres à des erreurs de sa part) lui font perdre le contact au championnat. Un peu moins brillant mais plus régulier, Regazzoni lutte pour le titre jusqu'à l'ultime manche de la saison, mais s'incline face à Emerson Fittipaldi et sa McLaren. En 1975, ayant parfaitement appris de ses erreurs de l'année précédente et bénéficiant en la 312T d'une arme redoutable, Lauda survole le championnat et offre à Ferrari son premier titre mondial depuis 1964. Lauda et Ferrari remportent les championnats à Monza, avant-dernière manche de la saison. Après à peine plus de deux ans à la tête de la Scuderia, Montezemolo quitte son poste.

Bien parti pour réaliser le doublé en 1976, Lauda est stoppé dans son élan par un grave accident au Nürburgring. Malgré son retour précoce à la compétition, il ne peut empêcher son rival James Hunt d'être titré. À la fin de l'année et malgré le titre mondial des constructeurs qui reste à Maranello, l'ambiance est tendue chez Ferrari. Lauda reproche à Ferrari de ne pas avoir tout fait pour contrer Hunt en son absence : le forfait de Ferrari au Grand Prix d'Autriche a été favorable à Hunt. De son côté, Enzo Ferrari reproche implicitement à Lauda d'avoir craqué lors de l'ultime manche du championnat au Japon, abandonnant volontairement dès le troisième tour d'une course pluvieuse. En lui proposant de prendre le poste de directeur sportif, il lui signifie clairement qu'il ne l'imagine pas retrouver son niveau de compétitivité. Relégué en 1977 au rang de second pilote, le leader désigné étant Carlos Reutemann que Lauda déteste, Lauda se charge vite de dissiper les doutes à son sujet : grâce à sa grande régularité et trois victoires, il remporte son deuxième titre mondial et claque la porte de la Scuderia avant le terme de la saison.

1978-1982 : les années Villeneuve 

Ferrari, qui reste fin 1977 sur trois titres consécutifs des constructeurs, est incapable de réaliser la passe de quatre en 1978. Brillantes mais insuffisamment fiables en 1977, les Lotus à effet de sol pilotées par Andretti et Ronnie Peterson sont irrésistibles en 1978. Mais, avec quatre succès, Carlos Reutemann résiste tandis que son nouvel équipier, le jeune Québécois Gilles Villeneuve, fait oublier, grâce à une victoire en fin d'année, une saison globalement difficile justifiée par son manque d'expérience.

En 1979, Forghieri apporte sa réponse au phénomène wing-car, en sortant une monoplace qui n'est pourtant pas une véritable wing-car, la 312 T4. Dominatrice dès son apparition au Grand Prix d'Afrique du Sud, la troisième manche de la saison, elle permet à Gilles Villeneuve et à Jody Scheckter qui a remplacé Reutemann de dominer le championnat. La plus grande régularité du Sud-Africain lui permet de remporter le titre mondial. Comme quatre ans auparavant, la Scuderia s'assure les deux titres à domicile, grâce à un doublé Scheckter-Villeneuve, le premier à domicile de la Scuderia depuis Ludovico Scarfiotti-Mike Parkes en 1966.

Vaincu en 1979, Villeneuve pense pouvoir prendre sa revanche en 1980 mais la Scuderia est totalement débordée par la concurrence au cours de l'hiver et termine le championnat à la dixième place du classement des constructeurs. L'échec de la 312 T5 amène rapidement l'équipe à changer de stratégie et à se lancer dans la voie du moteur turbocompressé lancé par Renault en 1977. En 1981 sort la Ferrari 126 CK, première monoplace du constructeur à turbocompresseur. Dotée d'un moteur surpuissant, la monoplace souffre d'un châssis peu performant ; paradoxalement, c'est sur deux des circuits à priori les moins adaptés aux qualités et aux défauts de sa monture (Monaco et Jarama) que Villeneuve remporte ses deux victoires de la saison, à chaque fois au prix de véritables numéros d'équilibriste. La Scuderia remonte à la cinquième position.

Disposant d'un châssis à la hauteur et d'un moteur turbo performant, Ferrari aborde la saison 1982 avec le statut de favori partagé avec Renault. Malgré la confirmation du potentiel de la 126 C2, l'année se résume à une succession de drames. Durant les essais qualificatifs du Grand Prix de Belgique, encore sous le coup de l'arrivée controversée du Grand Prix de Saint-Marin où il a été battu par son équipier Didier Pironi, Villeneuve se tue après avoir heurté la March de Jochen Mass qui roulait au ralenti. Puis, aux essais du Grand Prix d'Allemagne, Pironi, alors confortablement en tête du championnat, est victime d'un grave accident ; relevé avec les jambes broyées, il ne pilotera plus jamais en Grand Prix. Grâce aux intérims réussis de Patrick Tambay victorieux en Allemagne et de Mario Andretti poleman et troisième en Italie, à 42 ans, la Scuderia remporte son premier titre mondial des constructeurs en trois ans.

1983-1989 : stagnation 

En 1983, René Arnoux rejoint Patrick Tambay. Après un solide début de saison marqué notamment par une victoire remplie d'émotion à Imola, Tambay rentre dans le rang tandis qu'Arnoux, brillant tout au long de l'été (cinq podiums dont trois victoires) se place en candidat au titre mondial face à Alain Prost et Nelson Piquet. Mais, à Kyalami, un moteur cassé réduit à néant ses ultimes espoirs. Troisième et quatrième du championnat des pilotes, Arnoux et Tambay offrent à la Scuderia un nouveau titre mondial des constructeurs.

En 1984, le grand espoir italien Michele Alboreto remplace Tambay, condamné par sa deuxième moitié de saison en demi-teinte. Rapidement, l'Italien se montre à la hauteur de sa réputation naissante en prenant l'ascendant sur Arnoux et en obtenant la victoire en Belgique. Mais Ferrari reste très loin des McLaren de Prost et Lauda, et échoue à la deuxième place du championnat non loin devant Lotus.

En 1985, les Ferrari (sans Arnoux, brutalement limogé à l'issue du premier Grand Prix et remplacé par Stefan Johansson) retrouvent leur éclat et Alboreto, auteur de deux victoires, passe le cap de la mi-saison en tête du championnat devant Prost. Mais les Ferrari perdent performance et fiabilité et Alboreto laisser échapper le championnat. L'écurie confirme sa soudaine régression en 1986 où Alboreto (passablement démotivé) et Johansson ne glanent que quelques places d'honneur ; depuis 1980, c'est la première saison sans victoire de la Scuderia qui chute au quatrième rang, loin derrière les Williams-Honda et les McLaren-TAG Porsche.

En 1987, l'arrivée conjointe de l'espoir autrichien Gerhard Berger et de l'ingénieur John Barnard relance quelque peu la Scuderia, qui boucle une saison jusqu'alors quelconque par deux victoires consécutives, qui lui permettent de consolider sa quatrième place. Les progrès de Ferrari restent insuffisants pour concurrencer, en 1988, les McLaren-Honda du duo Prost-Senna.

Au cours de cette période terne, la Scuderia déplore la mort de son fondateur Enzo Ferrari, le . Comme un hommage, moins d'un mois plus tard, profitant de l'unique faux pas de la saison des McLaren, Berger et Alboreto réalisent sur le tracé de Monza un doublé retentissant, le premier à domicile depuis neuf ans. Malgré quelques coups d'éclat de la nouvelle recrue Nigel Mansell, la saison 1989 confirme la stagnation de l'équipe.

1990-1992 : le retour, puis la bérézina 

Pour la saison 1990, Ferrari recrute Alain Prost ; l'arrivée du triple champion du monde français coïncide avec la sortie de la très réussie Ferrari 641, dernière œuvre de Barnard avant son départ chez Benetton. Auteur d'un début de championnat mitigé marqué néanmoins par une victoire au Brésil sur les terres de son rival Senna, Prost survole les courses estivales et remporte trois victoires consécutives (dont une fameuse sur le circuit de Mexico, après être parti de la treizième place sur la grille et avoir en sus manqué son départ, ainsi que la centième d'une Ferrari en Formule 1 à l'occasion de son Grand Prix national) qui le placent en tête du classement général. La suite est plus difficile puisque Senna reprend la main au championnat et s'assure du titre mondial après avoir volontairement éperonné Prost au départ du Grand Prix du Japon.

Les prometteurs essais hivernaux du duo Prost-Alesi qui remplace Nigel Mansell laisse augurer une saison 1991 sous le signe de la revanche pour la Scuderia mais les premiers Grand Prix douchent rapidement l'optimisme d'avant saison. Pire, le manque de compétitivité des monoplaces rouges ravive les tensions de la fin de saison précédente et entraîne l'équipe dans la tourmente. Au mois de mai, le directeur sportif Cesare Fiorio, de plus en plus critiqué par Prost, est limogé. À la veille de l'ultime manche de la saison, Prost est évincé, la Scuderia prétextant des déclarations jugées offensantes du pilote français, lequel, victime d'une défaillance de sa direction assistée au Grand Prix du Japon, avait indirectement comparé la Ferrari 643 à un camion. Quelques semaines plus tard, le président de Ferrari, Piero Fusaro, est à son tour débarqué par la direction de FIAT, et remplacé par le revenant Luca di Montezemolo, qui se fixe comme première mission de faire revenir Alain Prost, en vain. Comme quelques années auparavant, la Scuderia échoue loin derrière McLaren et Williams, qui demeurent les écuries de pointe.

Le retour de celui qui a remis la Scuderia sur les rails fin 1973 est trop tardif pour influer sur le sort de la saison 1992, un véritable désastre. Jean Alesi monte sur deux podiums à Barcelone et Montréal et glane quelques places d'honneur tandis que l'espoir italien Ivan Capelli sombre, n'inscrivant que trois points ; il est remplacé par Nicola Larini en fin de saison, sans résultat probant. Demeuré sous la menace de Lotus jusqu'au bout, Ferrari finit quatrième, très loin de Williams, McLaren et Benetton.

1993-1995 : importantes restructurations 

Fin 1992, Luca di Montezemolo apporte les premières restructurations chez Ferrari : John Barnard revient à la direction technique et Gerhard Berger fait son retour après trois ans chez McLaren. En , Jean Todt, qui a tout gagné comme directeur de Peugeot Sport, devient directeur de la gestion sportive. Ils arrivent néanmoins trop tard pour avoir un impact sur la saison 1993, à nouveau très difficile en raison d'aides électroniques peu performantes. Trois podiums, dont une seconde place d'Alesi à Monza, constituent les meilleurs résultats de l'équipe.

En 1994, la 412T1 est totalement conçue sous la direction de Barnard. Les restructurations initiées par Montezemolo puis Todt commencent à porter leurs fruits. Les performances sont en nette hausse, les pilotes Ferrari obtiennent onze podiums et Berger remporte, au Grand Prix d'Allemagne, le premier succès de Ferrari depuis quatre ans. Ferrari se classe troisième, repassant devant McLaren tout en étant plus proche de Williams qu'elle a longtemps devancée, et Benetton.

En 1995, Ferrari confirme son retour en forme avec la 412T2. La voiture est performante, bien qu'en léger retrait de Benetton et Williams. Jean Alesi remporte sa première victoire au Canada et réalise de nombreuses places d'honneur. Mais plusieurs soucis de fiabilité entachent la saison, et le sentiment qu'il manque quelque chose pousse Jean Todt à s'attacher les services du double champion du monde, Michael Schumacher.

1996-1999 : nouveau départ avec Jean Todt et Michael Schumacher 

Pour sa première saison chez Ferrari, Schumacher n'est pas en mesure de défendre ses titres mondiaux acquis avec Benetton, à cause d'une monoplace qui manque de performance et de fiabilité. Il réalise plusieurs coups d'éclat, dont le plus retentissant a lieu sous la pluie de Barcelone, où il gagne pour la première fois en rouge. Au sortir de l'été, il remporte deux victoires très importantes en Belgique et en Italie (la première de la Scuderia à domicile depuis 1988) qui permettent de consolider la place de Todt, menacé après une série de cuisantes défaites. Aidé par le Britannique Eddie Irvine, Schumacher permet à Ferrari de terminer deuxième du championnat après un intense duel avec Benetton mais loin des surpuissantes Williams-Renault.

Fin 1996 et début 1997, la restructuration de la Scuderia se poursuit. Le directeur technique John Barnard, jugé ingérable par Todt, est remplacé par Ross Brawn, avec lequel Schumacher avait collaboré efficacement chez Benetton. Peu de temps après, Brawn est rejoint par le concepteur Rory Byrne, également un ancien de chez Benetton. Malgré une monoplace inférieure à la Williams, Schumacher joue le titre mondial face à Jacques Villeneuve, mettant notamment à profit son habileté sous la pluie (comme à Monaco ou en France) et profitant des quelques erreurs de ce dernier. Il aborde l'ultime manche de la saison, à Jerez, en tête du championnat du monde mais il se rend coupable d'une manœuvre litigieuse sur Villeneuve lors de l'attaque fatidique du Canadien qui non seulement l'envoie finir sa course dans un bac à sable, mais lui vaut en outre d'être déclassé du championnat par la FIA.

Ferrari nourrit de grandes ambitions pour 1998, avec la Ferrari F300, la première monoplace conçue par Brawn et Byrne arrivés trop tard pour avoir une réelle influence sur la monoplace de 1997 de Barnard. L'écurie se heurte aux remarquables McLaren-Mercedes de Mika Häkkinen et David Coulthard. Victorieux en Argentine, au Canada, en France (où Irvine l'accompagne in extremis pour obtenir le premier doublé Ferrari depuis le Grand Prix d'Espagne 1990), en Grande-Bretagne (où il crée la polémique en franchissant la ligne d'arrivée en vainqueur dans les stands après avoir purgé une pénalité), en Hongrie puis en Italie (où la Scuderia réalise son premier doublé à domicile depuis dix ans), Schumacher parvient à rester au contact de Mika Häkkinen au championnat, malgré une occasion manquée de prendre l'avantage à l'issue d'un accrochage avec Coulthard en lui prenant un tour lors du pluvieux Grand Prix de Belgique. Avant le dernier Grand Prix, au Japon, Schumacher et Ferrari peuvent croire au titre, qui s'échappe après un départ depuis le fond de grille cumulé à une crevaison ; Häkkinen et McLaren sont sacrés et, comme en 1990, l'écurie italienne et son leader ont tenté de venir à bout des McLaren et de son chef de file en vain.

La revanche Häkkinen-Schumacher, tant attendue en 1999, semble tourner à l'avantage de l'Allemand et de la Scuderia qui enchaînent les victoires et les podiums en début de saison. Cette dynamique est brutalement interrompue à mi-saison, lorsque l'Allemand se brise la jambe dans un accident au Grand Prix de Grande-Bretagne, et reste éloigné plusieurs semaines des circuits. Auteur d'un solide début de saison avec une victoire au Grand Prix d'ouverture à Melbourne, Eddie Irvine, le lieutenant de la Scuderia, prend le relais et se replace dans la course au titre grâce à deux victoires consécutives en Autriche puis en Allemagne où il bénéficie de l'aide de Mika Salo, le remplaçant de Schumacher, qui lui cède la victoire. Au Grand Prix de Malaisie, l'avant-dernière manche de la saison, il remporte une quatrième victoire, cette fois avec l'aide de Schumacher dont c'est la course de rentrée, ce qui lui permet de reprendre la tête du championnat. Le doublé des Ferrari est remis en cause dans les heures qui suivent la course, les commissaires techniques jugeant illégaux les déflecteurs latéraux des Ferrari et prononçant leur disqualification. Troisième sous le drapeau à damier, Häkkinen est déclaré vainqueur et se retrouve de fait champion du monde. La Scuderia Ferrari fait appel de la sanction et obtient gain de cause quelques jours plus tard devant le tribunal d'appel de la FIA. Cette décision controversée permet à Irvine de récupérer sa victoire ainsi que ses quatre points d'avance sur Häkkinen au moment d'aborder l'ultime épreuve de la saison. Battu par Häkkinen au Japon, il termine deuxième du championnat. Le beau comportement d'ensemble de la Scuderia lui permet de remporter le titre mondial des constructeurs, son premier depuis 1983.

2000-2004 : le règne sans partage du « Baron Rouge » et de la Scuderia 

Le duel Ferrari-McLaren se poursuit en 2000. Profitant des soucis de ses rivales, Schumacher remporte les trois premiers Grands Prix et occupe solidement la tête du championnat mais, malmené au cours de l'été, il semble un temps devoir à nouveau s'incliner au championnat. Dominateur en fin de saison, il remporte les quatre dernières manches et devient le premier champion du monde au volant d'une Ferrari depuis Jody Scheckter en 1979. Ce premier titre en rouge est le premier d'une longue série pour Schumacher et Ferrari.

En 2001, Schumacher remporte neuf victoires et est titré dès le Grand Prix de Hongrie, à quatre courses de la fin de la saison ; il en va de même pour la Scuderia, aidée par la nouvelle recrue Rubens Barrichello. En signant sa cinquante-deuxième victoire, lors du Grand Prix de Belgique, l'Allemand bat le record de victoires d'Alain Prost. Ses 123 points inscrits et ses 56 points d'avance sur David Coulthard à la fin de la saison constituent un nouveau record.

La supériorité de Ferrari est encore plus éclatante en 2002 avec quinze victoires en dix-sept courses et un titre acquis par Schumacher dès le Grand Prix de France, à six courses de la fin ; la Scuderia s'adjuge le titre des constructeurs à nouveau en Hongrie à quatre courses de la fin, sur un doublé, comme la saison précédente. La manière dont la Scuderia gère sa domination est diversement appréciée : au Grand Prix d'Autriche, elle crée le scandale en imposant à Barrichello de céder la victoire à Schumacher, pourtant déjà largement en tête du championnat, le Brésilien s'exécutant à seulement quelques mètres de la ligne d'arrivée. Durant la deuxième moitié de saison, d'autres fins de course arrangées (cette fois au profit de Barrichello comme à Indianapolis) ne font rien pour l'image de la Formule 1. Lors de cette saison, outre son douzième titre des constructeurs, la Scuderia établit un nouveau record en inscrivant en 221 points, plus que toutes les autres écuries réunies, et en battant de 22 points le record de McLaren en 1988. Elle égale son vieux record de cinq doublés consécutifs en fin de saison, une première depuis 1952. Schumacher rejoint Juan Manuel Fangio grâce à son cinquième titre mondial. Schumacher, avec les 67 points d'avance sur Barrichello, (l'Allemand comptant 144 points, réalisant au passage un nouveau record, et le Brésilien 77), fixent un nouveau record d'écart entre un champion du monde et son dauphin. L'Allemand réalise une première dans l'histoire de la discipline en ayant terminé les 17 courses de la saison sur le podium ainsi qu'un nouveau record de podiums consécutifs avec 19 réalisations (série entamée l'année précédente aux États-Unis). Enfin, avec 53 podiums consécutifs depuis le Grand Prix de Malaisie trois ans auparavant, Ferrari établit un autre record.

2003 est marquée par le réveil de la concurrence, en grande partie aidée par l'excellence des pneus Michelin tandis que Ferrari fait confiance au manufacturier japonais Bridgestone. Au Brésil Schumacher part à la faute et abandonne quelques tours avant son coéquipier ; la série de 55 Grands Prix consécutifs dans les points de Ferrari s'achève. Schumacher se reprend au printemps mais connaît un été difficile qui permet à Juan Pablo Montoya sur Williams et surtout Kimi Räikkönen sur McLaren de rester au contact au championnat. De retour au plus haut niveau à partir de Monza, Schumacher doit attendre l'ultime manche de la saison, au Japon, pour s'assurer un sixième titre mondial, réalisant un nouveau record. Ferrari doit attendre la dernière manche pour remporter son treizième titre des constructeurs avec  14 points d'avance sur Williams.

La domination de Ferrari se poursuit en 2004 dans des proportions similaires à celles de 2002. McLaren, Renault et Williams réalisent quelques performances isolées mais, avec 15 victoires en 18 courses (dont 13 pour Schumacher qui réalise un nouveau record), la Scuderia s'adjuge le titre mondial en Hongrie, à cinq courses de la fin de la saison, à nouveau sur un doublé ; Schumacher est sacré au Grand Prix suivant, en Belgique, obtenant son septième titre mondial, record absolu. Avec 148 points inscrits, il efface les 144 points de 2002, et Ferrari bat son record en inscrivant 41 unités de plus qu'en 2002 (262 contre 221 en 2002). En devançant de 143 unités British American Racing, elle bat le record de McLaren (134 points d'avance sur Ferrari en 1988).

2005-2006 : nouveau règlement et chute, avant le retour et le départ de Schumacher 

Pour la saison 2005, la FIA édicte  un nouveau règlement et interdit les changements de pneus en course. Seule équipe de pointe à développer les pneus Bridgestone tandis que Michelin peut compter sur plusieurs grosses écuries, la Scuderia s'attire le courroux de ses adversaires en refusant de signer un accord portant sur la réduction des essais privés. Cette position n'évite pas à Ferrari le fiasco : Bridgestone négocie beaucoup moins bien que Michelin la nouvelle donne technique, ce dont souffre Ferrari tout au long de l'année. Jamais en mesure de se mêler à la lutte pour le championnat opposant Kimi Räikkönen à Fernando Alonso et McLaren-Mercedes à Renault, Schumacher ne remporte qu'une victoire, devant Barrichello, au Grand Prix des États-Unis, marqué par le forfait collectif des quatorze concurrents équipés de pneus Michelin, à la suite d'éclatements suspects des pneumatiques français pendant les essais. Ferrari termine troisième, loin derrière Renault et McLaren après avoir été à la lutte avec Toyota.

En 2006, avec le retour des changements de pneus, Bridgestone et Ferrari retrouvent des couleurs. Le jeune Brésilien Felipe Massa épaule désormais Michael Schumacher, Barrichello étant parti chez Honda. La première partie de saison est dominée par Alonso et Renault et il faut attendre la mi-saison pour voir les Ferrari, aidées par les nets progrès de Bridgestone et par l'interdiction faite à Renault d'utiliser son système d'absorbeur de vibrations, le mass damper, de retour au premier plan. Intraitable tout au long de l'été, Schumacher reprend à Alonso la tête du championnat à l'issue du Grand Prix de Chine. Alors que les titres mondiaux leur tendent les bras, les hommes de la Scuderia chutent dans la dernière ligne droite (casse moteur de Schumacher à Suzuka et ennuis à répétition au Brésil) et échouent de peu derrière Alonso et Renault.

Après 180 Grands Prix, 72 victoires, 58 pole positions, 53 meilleurs tours, 116 podiums, ,  en tête et 5 titres mondiaux avec le cheval cabré, Schumacher prend sa retraite, annoncée lors du Grand Prix d'Italie (il reviendra en 2010 avec Mercedes Grand Prix).

2007-2009 : nouvelle garde et derniers titres pour Ferrari 

2006 marque pour la Scuderia Ferrari la fin du cycle le plus brillant de son histoire. Avec le départ à la retraite de Schumacher, le départ de Ross Brawn et la prise de recul progressive de Jean Todt nommé aux plus hautes fonctions chez Ferrari, un nouvel organigramme est mis en place. Côté pilotes, les espoirs de la Scuderia reposent désormais essentiellement sur Kimi Räikkönen, transfuge de McLaren, toujours épaulé par Felipe Massa. Le Finlandais obtient la pole position puis la victoire dès sa première course dans l'équipe, une première pour un pilote Ferrari depuis plus de cinquante ans ; il est le premier pilote depuis Nigel Mansell en 1989 à gagner son premier Grand Prix disputé pour la Scuderia. Ses courses suivantes sont moins brillantes et Felipe Massa s'affirme un temps comme l'homme fort de l'écurie avec deux victoires consécutives à Bahreïn et en Espagne. Lors de la seconde moitié de saison, Räikkönen revient progressivement au championnat pilotes avec de nouvelles victoires. En septembre, le titre constructeurs 2007 est attribué à la Scuderia sur tapis vert, tous les points de l'équipe McLaren étant annulés par la FIA à la suite de l'affaire d'espionnage opposant Ferrari à McLaren. Le titre pilotes reste en jeu et Kimi Räikkönen, troisième avant la finale au Brésil à 3 points de Fernando Alonso et 7 du novice Lewis Hamilton, les deux pilotes McLaren, remporte le championnat avec six victoires. Felipe Massa finit quatrième du championnat en ayant remporté trois nouvelles victoires.

En 2008, Kimi Räikkönen commence le championnat avec deux victoires et quatre podiums sur les cinq premiers Grands Prix. Un gros passage à vide en milieu de saison ainsi que deux erreurs de pilotage en Belgique et à Singapour réduisent à néant ses espoirs de second titre. Il réalise toutefois dix records du tour en course. Felipe Massa, malgré un début de saison difficile (deux abandons sur les deux premiers Grands Prix après un accrochage et une sortie de piste), passe près de la couronne puisqu'il échoue d'un point lors de son Grand Prix national. Lorsqu'il passe la ligne d'arrivée en vainqueur devant son public, il est virtuellement champion du monde mais Lewis Hamilton, en dépassant la Toyota de Timo Glock en perdition, lui ravit le titre. La Scuderia remporte toutefois son seizième titre constructeurs. Cependant, de nombreuses occasions de victoires (comme en Hongrie où Massa casse son moteur à trois tours de l'arrivée alors qu'il dominait l'épreuve ou à Singapour où Massa est relâché avec le tuyau de ravitailleur en essence, l'obligeant à s'arrêter dans la voie des stands et à repartir en fond de classement alors qu'il semblait sans adversaire à sa hauteur) coûtent vraisemblablement le titre au Brésilien.

En 2009, la réglementation a fortement changé (pneus lisses, aérodynamique modifiée, SREC) et la hiérarchie a totalement changé. Les écuries de pointe sont à la peine, et chez Ferrari c'est flagrant puisqu'aucun point n'est marqué après trois épreuves, une première depuis 1981. À Bahreïn, Räikkönen, sixième, inscrit les premiers points de la Scuderia.

Pour le retour en Europe, une grosse évolution de la F60 arrive et les performances s'améliorent. En Espagne, Massa ouvre son compteur en terminant sixième. À Monaco, Räikkönen part en première ligne et termine troisième derrière les deux Brawn-Mercedes de Jenson Button et Rubens Barrichello, et devant son coéquipier. En Allemagne, Massa monte sur son unique podium d'une saison qu'il ne termine pas à cause d'un accident aux qualifications du Grand Prix de Hongrie quand un ressort percute son casque. Räikkönen termine second avant de terminer troisième en Europe, de remporter le Grand Prix de Belgique pour la quatrième fois et de finir troisième à Monza. À la suite de l'annonce du départ du Finlandais, la fin de saison se déroule en roue libre, la Scuderia ne jouant de toute façon pas les titres mondiaux. Le remplaçant de Massa, Luca Badoer, pilote-essayeur qui n'a pas couru un Grand Prix depuis dix ans, ne marque aucun point et est, à son tour, remplacé par Giancarlo Fisichella, alors pilote Force India, qui ne fait pas mieux. Räikkönen ne peut compenser l'absence de développement et l'équipe perd, sur le fil, la troisième place du championnat au profit de McLaren, terminant quatrième, son plus mauvais classement depuis 1993.

2010-2013 : Alonso trois fois vice-champion du monde 

En 2010, Santander, le nouveau sponsor principal, contribue à l'arrivée du double champion du monde espagnol Fernando Alonso. La nouvelle Ferrari F10 est présentée le .

À Bahreïn, manche inaugurale de la saison, Ferrari réalise un doublé grâce à la victoire d'Alonso, pour sa première course au volant d'une Ferrari, devant Felipe Massa, aidés par les soucis de la Red Bull-Renault de Sebastian Vettel. La suite de la saison est plus compliquée car plusieurs incidents (accrochage en Australie, moteur cassé en Malaisie, faux départ en Chine, sortie de piste à Monaco, problème avec la voiture de sécurité à Valence, pénalité à Silverstone) éloignent Ferrari et Alonso de la lutte pour les titres mondiaux.

Au Grand Prix d'Allemagne, Ferrari obtient un doublé mais une consigne d'équipe via la radio de bord demandant à Massa de laisser passer Alonso alors que le Brésilien est encore dans la course au titre et qu'il allait obtenir sa première victoire depuis 2008 (ainsi qu'une victoire symbolique un an jour pour jour après son terrible accident en Hongrie) provoque un tollé. Cette course marque le retour au premier plan d'Alonso qui termine second en Hongrie et remporte les Grands Prix d'Italie et de Singapour. Sa cinquième victoire de la saison, en Corée du Sud, aidée une nouvelle fois par l'abandon des Red Bull, lui permet de reprendre la tête du championnat. Alonso perd le titre à Abou Dabi, au profit de Sebastian Vettel, à cause d'une erreur de stratégie : Ferrari choisit de calquer la course d'Alonso sur celle de Mark Webber, second du championnat, et ignore totalement le jeune allemand, lui aussi en course pour le titre. L'Australien s'arrête au onzième tour, Alonso au quinzième et repart trop loin pour marquer les points suffisants. Vettel remporte la victoire tandis qu'Alonso est retenu en septième position durant quarante tours derrière la Renault de Vitaly Petrov. Alonso termine deuxième du championnat avec 252 points, loin devant Massa (en difficulté globalement sur la totalité de la saison) et ses 144 unités. Ferrari gagne une position par rapport à 2009 et termine troisième avec 396 points, loin des 498 de Red Bull et des 454 de McLaren-Mercedes.

En 2011, Ferrari conserve son duo de pilotes. Lors du Grand Prix d'ouverture, Alonso se classe quatrième et Massa septième, aidé par la disqualification des Sauber. En Turquie, Alonso, troisième derrière les Red Bull, obtient le premier podium de la saison. À partir de ce Grand Prix, Felipe Massa n'inscrit pas de point pendant trois courses. Après avoir fini cinquième au Grand Prix d'Espagne, Alonso termine second à Monaco tandis que Massa fait son retour dans les points en terminant sixième au Canada, course qui voit l'unique abandon de la saison de son coéquipier, envoyé hors-piste par Jenson Button.

À Valence, Alonso termine second et Massa cinquième. À Silverstone, Alonso remporte la seule victoire de la saison de Ferrari et Massa termine cinquième. En Allemagne et en Hongrie, Alonso est sur le podium tandis que Massa inscrit des points malgré des soucis lors de ses arrêts au stand. Après dix courses consécutives dans les points, Massa abandonne en Inde sur rupture de suspension tandis qu'Alonso termine troisième. Il termine les deux dernières courses à la cinquième place et se classe sixième du championnat tandis qu'Alonso se classe second à Abou Dabi et quatrième au Brésil. Une nouvelle fois, Alonso devance largement son coéquipier au championnat, finissant quatrième avec 257 points alors que Massa termine sixième avec 118 points. Pour la première fois depuis 1992, un seul pilote Ferrari est monté sur le podium, le meilleur résultat de Massa étant trois cinquièmes places. Alors qu'Alonso luttait avec les Red Bull et les McLaren, Massa se battait seulement avec les Mercedes de Michael Schumacher et Nico Rosberg. La Scuderia reste troisième mais perd 21 points par rapport à 2010, inscrivant 375 points.

Le , Ferrari dévoile sur internet sa monoplace présentée par son duo de pilotes. À l'origine prévue la veille sur le circuit de Maranello, la présentation est annulée à cause d'un épisode neigeux exceptionnel. La monoplace arbore un museau similaire à celui de la Caterham CT01 dévoilée le , s'adaptant aux contraintes du nouveau règlement technique de la FIA. Les essais de pré-saison laissent planer un doute sur les performances de la F2012. Au Grand Prix d'ouverture aucun pilote n'atteint la phase finale des qualifications et, en course, Alonso se classe cinquième tandis que Massa abandonne. Une semaine plus tard, en Malaisie, Alonso ne se qualifie que neuvième ; en course, profitant des conditions météo nivelant les performances des monoplaces, il l'emporte devant la Sauber-Ferrari de Sergio Pérez et s'empare de la tête du championnat.

La suite du championnat confirme la tendance, Alonso luttant pour la première place du championnat tandis que Massa reste en retrait. Alonso monte sur le podium en Espagne et à Monaco, la voiture progressant grâce aux évolutions aérodynamiques, notamment au niveau des échappements, qui lui apportent plus d'appuis. À Valence, Alonso, parti onzième, remporte sa deuxième victoire de la saison, aidé par l'abandon sur panne d'alternateur du leader Vettel. Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, parti de la pole position, il termine deuxième après avoir longtemps mené la course tandis que Felipe Massa termine quatrième, son meilleur résultat de la saison. Il gagne ensuite le Grand Prix d'Allemagne puis réalise une série de podiums. Malgré une forte avance au championnat, Alonso connaît une fin de saison difficile, marquée par deux abandons précoces à Spa et Suzuka quand Vettel, grâce à quatre victoires consécutives, remporte le titre au Brésil. Alonso s'incline pour trois points mais peut se satisfaire d'avoir lutté jusqu'au bout pour le titre avec une monoplace inférieure aux Red Bull-Renault et aux McLaren-Mercedes, bien qu'il fût aidé par divers problèmes ayant touchés ces écuries au cours de la saison. Ferrari est remonté à la deuxième place au championnat des constructeurs.

Dès le début de saison 2013, la Ferrari F138 se montre très compétitive. Alonso se classe second à Melbourne, abandonne en Malaisie après une touchette, et remporte le Grand Prix de Chine. À Bahreïn, des incidents (SREC et crevaison) relèguent les deux voitures en milieu de peloton. En Espagne, Alonso s'impose et Felipe Massa se classe troisième. Au Grand Prix de Monaco, Alonso termine septième et Massa abandonne sur accident. Au Canada, en qualification, Alonso est sixième et Massa seizième à la suite d'un crash. Alonso monte sur la deuxième marche du podium et Massa termine huitième.

À partir du Grand Prix de Hongrie, Pirelli retire ses nouveaux pneumatiques victimes de déchappages en série et revient à ses gommes de la saison précédente. La Scuderia n'exploite plus aussi bien la F138 dans ces conditions et Alonso rentre dans le rang tandis que Sebastian Vettel aligne neuf victoires consécutives. Ferrari, dépassée au classement constructeurs par Mercedes, termine troisième alors qu'Alonso, avec deux victoires et dix podiums, conserve sa place de vice-champion du monde, à 155 points de Vettel. Felipe Massa, après huit saisons, n'est pas reconduit et signe chez Williams pour 2014. Kimi Räikkönen retrouve le volant qu'il tenait de 2007 à 2009, aux côtés d'Alonso ; pour la première fois depuis 1953, la Scuderia a deux champions du monde dans son équipe.

2014-2016 : trois victoires en trois ans 

Le début de la saison 2014 n'est pas à la hauteur des espérances de la Scuderia, le nouveau moteur V6 turbo à double récupération d'énergie manquant de puissance et le châssis F14 T de motricité. Après les trois premières courses de la saison sans aucun podium, Stefano Domenicali démissionne de son poste de directeur de la gestion sportive et, le , Marco Mattiacci est nommé par Luca di Montezemolo pour le remplacer.

Avec Fernando Alonso et Kimi Räikkönen, la Scuderia connaît sa plus mauvaise saison depuis 1993 : aucune victoire ni pole position, seulement deux podiums pour Alonso et un meilleur tour pour Räikkönen. Le seul fait notable reste la réalisation d'un nouveau record d'entrées consécutives dans les points avec 81 réalisations depuis le Grand Prix d'Allemagne en 2010 et le Grand Prix de Singapour. La Scuderia est repoussée au quatrième rang du championnat du monde des constructeurs, une première depuis 2009.

Luca di Montezemolo quitte ses fonctions de directeur de Ferrari, reprises par le patron de FIAT Sergio Marchionne puis Fernando Alonso annonce son départ tandis que le quadruple champion du monde Sebastian Vettel est engagé pour prendre sa place à partir de 2015. Après la dernière course à Abou Dabi, Marco Mattiacci laisse son poste de directeur d'écurie à Maurizio Arrivabene, ancien responsable du sponsoring de Marlboro et présent dans les paddocks depuis de nombreuses saisons.

En 2015, la SF15-T se montre prometteuse lors des essais hivernaux tant au plan du châssis que concernant son groupe propulseur hybride. Vettel monte sur le podium dès sa première course avec l'écurie italienne, au Grand Prix d'Australie puis, quinze jours plus tard, remporte le Grand Prix de Malaisie grâce à une meilleure stratégie que les Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg ; c'est la première victoire d'une Ferrari depuis le Grand Prix d'Espagne 2013. Vettel confirme en montant régulièrement sur le podium lors des courses suivantes, juste derrière les Mercedes, avant de connaître une baisse de performance au début de l'été. En Hongrie, Vettel et Raïkkönen passent les Mercedes au départ et mènent le Grand Prix ; si le Finlandais abandonne à cause d'un problème de SREC, Vettel dédie sa deuxième victoire de la saison à Jules Bianchi, mort la semaine précédente. En Belgique, Vettel tente une stratégie à un arrêt mais, à un tour du but, est victime d'une explosion de son pneu arrière. À domicile, à Monza, Vettel termine deuxième. À Singapour, disposant d'une voiture très performante alors que les Mercedes sont à la peine, Vettel remporte le Grand Prix après avoir réalisé la première pole position d'une Ferrari depuis 2012, et Räikkönen se classe troisième. Ferrari s'affirme en 2015 comme la deuxième écurie du plateau, derrière Mercedes Grand Prix. Sebastian Vettel termine troisième du championnat derrière Lewis Hamilton et Nico Rosberg en les accompagnant souvent sur les podiums (treize fois en tout) et Kimi Räikkönen prend la quatrième place, finissant notamment la saison avec une troisième place à l'arrivée du Grand Prix d'Abou Dabi.

Après une année 2015 ponctuée de trois victoires, 2016 s'annonce positive pour la Scuderia. Sergio Marchionne, le patron de Ferrari ambitionne de ravir le titre à Mercedes. La Scuderia déchante vite devant la puissance moteur, l'aérodynamique et la fiabilité des Allemands. Si Ferrari réalise quelques progrès en ce qui concerne le moteur, la fiabilité n'est pas au rendez-vous. Après avoir vu la victoire lui échapper sur une erreur de stratégie lors du Grand Prix d'ouverture à Melbourne, Vettel est victime d'une casse moteur dans le tour de formation à Bahreïn. De nombreux problèmes au niveau de la boîte de vitesses contrarient la suite de la saison. De nombreux faits de course ruinent également les espoirs de podiums, comme en Russie où Vettel est percuté par Daniel Ricciardo puis Daniil Kvyat.

Ferrari, déjà distancée par Mercedes au retour en Europe, est sous pression en Espagne ; si le mauvais départ des deux Mercedes, ces dernières s'auto-éliminant, laisse espérer une victoire pour Vettel et Räikkönen, ils laissent passer leurs chances face à Max Verstappen qui débute pourtant chez Red Bull Racing. Durant la suite de la saison, Ferrari décline en performance à cause d'un développement moins efficace que Mercedes et Red Bull. De plus, le directeur technique James Allison endeuillé, loin de sa famille, quitte l'équipe et est remplacé par Mattia Binotto. En Belgique, les Ferrari, performantes en qualifications et bien placées sur la grille, subissent le pilotage agressif et les manœuvres dangereuses de Verstappen et ne peuvent se battre pour le podium.

Malgré quelques coups d'éclats en Italie et à Abou Dabi, la saison 2016 reste décevante et frustrante comme en témoigne le coup de sang de Vettel au Mexique où il insulte, à la radio de bord, Charlie Whiting, le directeur de course de la FIA. La Scuderia retombe à la troisième place du championnat constructeurs, sans avoir pu ajouter la moindre victoire ni la moindre pole position à son palmarès. Face à ces difficultés, l'écurie entreprend une nouvelle réorganisation technique plus horizontale de ses équipes afin d'être plus efficace dans la conception de la Ferrari SF70H de 2017.

2017-2018 : à la lutte avec Mercedes 

La première course du championnat 2017 permet à la Scuderia de renouer avec le succès, Vettel, parti en première ligne, remportant la victoire devant les deux pilotes Mercedes et son coéquipier. L'Allemand prend la tête du championnat des pilotes tandis que la Scuderia est en tête du championnat des constructeurs, une première depuis 2013. Deuxième du Grand Prix de Chine, Vettel conserve la tête du championnat, à égalité de points avec Lewis Hamilton. À Bahreïn, Vettel, s'impose devant les deux Mercedes et permet à son écurie de reprendre le commandement du championnat ; cela faisait neuf ans que Ferrari n'avait plus gagné deux des trois premières courses.

Au Grand Prix de Russie, Vettel et Räikkönen, premier et deuxième des qualifications, permettent à Ferrari d'occuper la première ligne, ce qui n'était plus arrivé depuis le Grand Prix de France 2008. En course, dépassés par Valtteri Bottas, ils terminent deuxième et troisième, laissant Mercedes reprendre la main au championnat. Au Grand Prix d'Espagne, alors qu'il mène depuis le vingt-cinquième tour, Sebastian Vettel est dépassé vingt tours plus tard par Lewis Hamilton qui dispose de pneumatiques plus chauds et plus efficaces. Vettel termine deuxième, derrière Hamilton ; Kimi Räikkönen est quant à lui éliminé dès le début de la course, pris en sandwich entre Valtteri Bottas avec Max Verstappen.

Au Grand Prix de Monaco, Kimi Räikkönen obtient sa première pole position depuis le Grand Prix de France 2008. Sebastian Vettel part deuxième, donnant ainsi à Ferrari sa deuxième première ligne au départ de la saison. Le lendemain, Räikkönen mène jusqu'au trente-troisième tour avant d'être dépassé par son coéquipier Vettel au bénéfice des arrêts au stand ; Vettel remporte la première victoire pour Ferrari à Monaco depuis 2001, porte son avance au classement du championnat du monde sur son rival Lewis Hamilton à vingt-cinq points et permet à la Scuderia de revenir à la première place au championnat grâce à son premier doublé depuis le Grand Prix d'Allemagne 2010. Au Canada, Vettel termine quatrième après une remontée depuis le fond du peloton et Räikkönen termine septième. Vettel n'a plus que douze points d'avance sur Hamilton au championnat et Ferrari perd à nouveau la tête du championnat. Au Grand Prix d'Azerbaïdjan, Vettel, pénalisé de dix secondes pour avoir percuté intentionnellement la voiture de son adversaire Hamilton, termine quatrième et reprend deux points à son adversaire au championnat, Hamilton terminant cinquième. Au Grand Prix d'Autriche, Vettel et Räikkönen terminent deuxième et cinquième à l'issue d'une course remportée par Valtteri Bottas. L'Allemand a alors vingt points d'avance et Ferrari trente-trois de retard sur Mercedes.

Au Grand Prix de Grande-Bretagne, évoluant aux alentours du podium, Vettel et Räikkönen sont victimes de crevaisons en fin de la course ; Räikkönen termine néanmoins troisième tandis que Vettel, parti quatrième, termine septième. L'écart au championnat entre Vettel et Hamilton se réduit à un point après dix courses. Au Grand Prix suivant, en Hongrie, les pilotes Ferrari occupent la première ligne qualificative et terminent dans le même ordre en course avec la victoire de Vettel. Sebastian Vettel possède quatorze points d'avance sur Hamilton tandis que la Scuderia revient à trente-neuf unités de Mercedes. Au retour du congé estival, en Belgique, Sebastian Vettel se classe deuxième et Kimi Räikkönen se classe quatrième. L'avance au championnat de Vettel sur Hamilton est réduite de moitié, ce dernier s'imposant devant Vettel. Les choses empirent à Monza où les Mercedes font le doublé tandis que Vettel termine troisième et Räikkönen cinquième ; l'Allemand est dépossédé de la tête du championnat.

Alors que la Scuderia aurait pu relever la tête à Singapour, un circuit qui lui convient mieux qu'aux Mercedes, et alors que Vettel réalise la pole position, le départ donné sous la pluie donne lieu à un triple accrochage, mêlant les Ferrari et Max Verstappen. Les voitures italiennes abandonnent, marquant leur premier Grand Prix sans point depuis le Grand Prix du Mexique 2015 et permettant à Hamilton et Mercedes de creuser un gros écart au championnat, insurmontable à ce stade de la saison. En Malaisie, Vettel ne parvient pas à boucler un seul tour en qualifications et s'élance dernier alors que son coéquipier, en première ligne et potentiel vainqueur, ne peut prendre le départ à cause d'un problème sur le groupe propulseur ; Vettel remonte à la quatrième place. Au Japon, Vettel abandonne sur un rare problème de bougie dès les premiers tours tandis que Räikkönen termine cinquième. Les pilotes Ferrari accompagnent ensuite Hamilton sur le podium aux États-Unis, le Finlandais étant aidé par la pénalité de Max Verstappen mais Mercedes s'adjuge dans le même temps le titre constructeurs. Le Britannique est sacré au Mexique malgré la pole position et la quatrième place de Vettel comparativement à sa neuvième place (eux deux s'étant accrochés au départ et ayant dû passer par les stands) alors que, plus loin, Räikkönen termine troisième derrière Verstappen et Bottas. Au Grand Prix du Brésil, alors que le championnat est déjà joué, Sebastian Vettel, parti deuxième, dépasse Bottas au départ et remporte sa première victoire en huit courses, Räikkönen terminant troisième. Enfin, à Abou Dabi, Vettel et Räikkönen terminent derrière les Mercedes d'Hamilton et Bottas. Ferrari conclut la saison à la deuxième place avec 522 unités, bien mieux qu'en 2016, et s'est surtout révélée comme le premier vrai adversaire de Mercedes depuis l'ère hybride.

En 2018, Ferrari fait à nouveau partie des prétendants aux titres. Lors de la manche australienne inaugurale de la saison, Hamilton réalise la pole devant Vettel et Räikkönen ; en course, Vettel profite opportunément de l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle pour rentrer aux stands pendant que le Britannique est au ralenti en piste. Il ressort devant son rival et gagne le premier Grand Prix de la saison. À Bahreïn, les SF71H sont les plus rapides dès les premiers essais libres et Vettel obtient la pole position devant Räikkönen qui l'accompagne en première ligne. Vettel malgré des pneumatiques en bout de course, remporte l'épreuve tandis que Räikkönen abandonne dans les stands après avoir été relâché hâtivement, causant la blessure d'un mécanicien de la Scuderia.

Les championnats 2017 et 2018 se ressemblent dans leur déroulement pour la Scuderia Ferrari : une première partie de saison où Sebastian Vettel fait jeu égal avec Lewis Hamilton et une deuxième partie où, soit pour des erreurs de son pilote en course pour le titre (anormalement nombreuses, comme en Allemagne où il part à la faute alors qu'il avait course gagnée), soit pour des errements stratégiques, Hamilton s'envole et remporte le titre ; il en résulte deux fois la deuxième place dans les classements finaux pour Vettel et pour la Scuderia derrière Mercedes Grand Prix. Kimi Räikkönen, à sa cinquième saison chez Ferrari depuis son retour en 2014, s'impose au Grand Prix des États-Unis 2018 après 114 courses sans victoire, avant de laisser sa place à Charles Leclerc qui fera équipe avec Vettel en 2019. Il boucle sa dernière saison avec Ferrari à la troisième place du championnat, avant de partir chez Alfa Romeo.

2019 :  Mattia Binotto aux commandes, premières victoires pour Charles Leclerc 

Alors que John Elkann est nommé président de la Scuderia après le décès de Sergio Marchionne, la direction de Ferrari annonce, en janvier 2019, que Mattia Binotto, directeur technique, remplace Maurizio Arrivabene, en poste depuis 2015, à la tête de la Gestion Sportive et devient le Team Principal de l'écurie. La monoplace, présentée le , porte le nom de SF90 pour célébrer les 90 ans de la fondation de la Scuderia.

Lors de la course inaugurale, à Melbourne, les pilotes terminent quatrième et cinquième. À Bahreïn, Charles Leclerc réalise la première pole position de sa carrière, devant Sebastian Vettel pour une  première ligne entièrement Ferrari. Alors que Leclerc est en passe de gagner la course, une panne affecte subitement son unité de puissance ; dépassé par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, il sauve son premier podium grâce à l'intervention de la voiture de sécurité dans les trois derniers tours alors que Max Verstappen était sur le point de le doubler. En Chine, Vettel s'élance troisième, devant Leclerc, et termine à la même position tandis que le Monégasque finit cinquième, répondant à une consigne d'équipe en début d'épreuve pour laisser passer son coéquipier. En Azerbaïdjan, Vettel se qualifie troisième mais Leclerc, accidenté, ne part que neuvième ; en course, ils terminent troisième et cinquième.

En Espagne, Vettel et Leclerc se qualifient troisième et cinquième puis terminent quatrième et cinquième. A Monaco, Leclerc est éliminé dès la première partie des qualifications à cause d'une erreur de son écurie ; il part seizième quand son coéquipier se qualifie quatrième ; en course, après avoir passé Lando Norris et Romain Grosjean, Leclerc bute sur Nico Hülkenberg au virage de la Rascasse, part en tête-à-queue, crève, déchape au tour suivant, abîme son fond plat et, enfin, abandonne ; Vettel termine deuxième.

Au Canada, Vettel obtient sa première pole position depuis le Grand Prix d'Allemagne 2018) et Leclerc part troisième ; Vettel se bat avec Lewis Hamilton en tête de la course mais perd légèrement sa monoplace à l'entrée de la chicane, traverse le terre-plein et revient en piste sous le nez de la monoplace de Hamilton qui est contraint de freiner brutalement pour éviter une collision. Quelques tours plus tard, les commissaires le pénalisent de cinq secondes pour  ; il termine second, devant Leclerc. En France, Leclerc et Vettel se qualifient troisième et septième et terminent la course troisième et cinquième.

En Autriche, Leclerc réalise sa deuxième pole position et Vettel part dixième à cause d'un problème de pression d'air sur sa monoplace ; en course, Leclerc prend un bon départ et reste en tête mais, dans les derniers tours, se fait rattraper par son rival Max Verstappen, qui le dépasse ; il ne réussit pas a rester dans le rythme du Hollandais et termine deuxième ; Vettel termine quatrième. À Silverstone, Leclerc et Vettel se qualifient troisième et sixième ; en course, Leclerc termine troisième après une passe d'armes avec Verstappen tandis que Vettel, en lutte pour le podium contre le Hollandais, le percute et doit retourner au stand pour changer de museau ; pénalisé de dix secondes, il termine seizième. Au Grand Prix d'Allemagne après des problèmes techniques sur les monoplaces aux qualifications, Vettel s'élance dernier. Charles Leclerc, en lice pour la victoire, abandonne après une sortie de piste alors que Vettel remonte à la deuxième place.

Après un Grand Prix de Hongrie raté, Charles Leclerc remporte sa première course, en Belgique, dans une ambiance très particulière après le décès de son ami Anthoine Hubert, et devient le plus jeune pilote à gagner avec Ferrari ; Sebastian Vettel finit quatrième. En Italie, Leclerc, en pole position, livre une lutte au sommet contre Lewis Hamilton qui se solde par une deuxième victoire, la première victoire de la Scuderia à Monza depuis Fernando Alonso en 2010. Deux semaines plus tard, à Singapour, la Scuderia réalise son premier doublé depuis le Grand Prix de Hongrie 2017 ; Sebastian Vettel obtient sa première victoire depuis le Grand Prix de Belgique 2018 alors que Charles Leclerc, deuxième, rejoint Max Verstappen à la troisième place du championnat pilotes, avec 200 points chacun.

En Russie, Leclerc obtient une sixième pole position et Vettel se qualifie troisième ; en course, Leclerc donne l'aspiration à Vettel qui sort en tête du premier virage. Quelques tours plus tard, l'Allemand subit une perte de puissance de son moteur et abandonne. Leclerc, dont la stratégie n'a plus fonctionné à cause de la sortie de la voiture de sécurité virtuelle qui a profité aux Mercedes, termine troisième. Au Japon, Vettel réalise sa deuxième pole position de la saison, devant Leclerc ; Vettel rate son départ et se fait dépasser par Bottas tandis que Leclerc harponne Verstappen et est pénalisé de cinq secondes. Il reste en piste avec un aileron avant endommagé qui arrache le rétroviseur d'Hamilton et subit une seconde pénalité de dix secondes ; arrivé sixième, les pénalités le rétrogradent un temps à la septième place, avant la disqualification de Daniel Ricciardo. Au Mexique, Leclerc part en pole position pour la septième fois de sa carrière, grâce à la pénalité de trois places de Verstappen et Vettel part deuxième ; ils terminent deuxième et quatrième. Aux États-Unis, Vettel et Leclerc partent deuxième et quatrième ; dès le premier tour, Vettel perd des places à cause d'une problème de suspension et abandonne. Leclerc termine quatrième avec près de cinquante secondes de retard sur le vainqueur. Au Brésil, Vettel part deuxième et Leclerc quatorzième après une pénalité de dix places due à un changement de moteur ; les deux pilotes s'accrochent au soixante-cinquième tour et abandonnent tous les deux. Pour la dernière course de la saison à Abou Dabi, les deux pilotes partent troisième et quatrième ; Leclerc termine à la même place et Vettel cinquième.

En 2019, Ferrari remporte trois victoires et totalise dix-neuf podiums (dix pour Charles Leclerc dont deux victoires et neuf pour Sebastian Vettel) et termine deuxième du championnat des constructeurs, loin derrière Mercedes. Charles Leclerc, qui a réalisé le plus grand nombre de pole positions (sept), termine quatrième du championnat derrière Max Verstappen (Red Bull) et juste devant son coéquipier. Le , la Scuderia Ferrari annonce la prolongation du contrat de Charles Leclerc jusqu'à la fin de la saison 2024.

2020 : pire classement en quarante ans 

Le fonctionnement du V6 turbo hybride de Ferrari, qui a affiché sa supériorité sur la concurrence dans les grandes lignes droites comme à Spa et à Monza en 2019, a provoqué des doutes dans le paddock et finalement, une demande de clarification de Red Bull Racing auprès du pouvoir sportif. Les ingénieurs de Maranello auraient joué avec les systèmes de mesure du débitmètre, afin d'injecter plus de carburant dans la partie thermique du groupe propulseur, ce qui est interdit par le règlement. Ainsi, la FIA, qui ne peut pas prouver ces faits, parvient à un « accord secret » avec Ferrari en . Les termes de l'arrangement ne sont donc pas connus mais sur la piste en 2020, le moteur Ferrari « mis en conformité » aurait désormais un déficit de plus de cinquante chevaux sur le bloc Mercedes. En mal de puissance, Ferrari fait également face à un châssis SF1000 défaillant.

Le , la Scuderia Ferrari annonce le départ de Sebastian Vettel à la fin de la saison 2020. Deux jours plus tard, Carlos Sainz Jr. est titularisé pour deux ans à partir de la 2021.

La saison 2020 démarre difficilement, la SF1000 se révélant très en deçà des performances attendues : après trois courses en juillet, seul Leclerc, deuxième du Grand Prix d'Autriche, réalise un podium. Le Monégasque, en accrochant son coéquipier au Grand Prix de Styrie, provoque leur double abandon. En Hongrie, Vettel, le mieux classé des Ferrari termine sixième à un tour du vainqueur Hamilton, Leclerc se classant hors des points. Deux courses opportunes permettent à Leclerc d'obtenir un nouveau podium lors du Grand Prix de Grande-Bretagne et de finir à la quatrième place sur le même circuit de Silverstone une semaine plus tard au Grand Prix du  anniversaire alors que son coéquipier peine à entrer dans les points.

Les carences de la SF1000 sont encore plus criantes fin août à Spa-Francorchamps, un an après la pole position et première victoire du Monégasque. Les pilotes de la Scuderia, qui s'extraient de justesse de la première phase des qualifications, sont largement éliminées en Q2 et terminent la course hors des points, treizième et quatorzième. À Monza, un an après la pole position et la victoire de Leclerc, les SF1000 ne sont pas présentes en Q3 et ne finissent pas la course. En Toscane, sur le circuit du Mugello, leur déficit de puissance les pénalise fortement, et elles passent la ligne d'arrivée aux neuvième et dixième place, Leclerc remontant d'un rang grâce à une pénalité infligée à Kimi Räikkönen qui avait fini devant lui. En Russie, les Ferrari sont éliminées en Q2 mais Leclerc se classe sixième alors que Vettel termine à nouveau hors des points.

Leclerc n'obtient ensuite plus un seul podium, se classant au mieux quatrième (au Portugal et en Turquie) alors que Vettel, huit fois hors des points en dix-sept courses, obtient son meilleur résultat en finissant troisième en Turquie. La Scuderia se classe sixième du championnat des constructeurs, son plus mauvais résultat en quarante ans. Leclerc termine huitième du championnat et Vettel treizième, sa plus mauvaise saison depuis ses débuts en 2007.

2021 : sur le podium du championnat constructeurs 

Après une saison 2020 compliquée, la Scuderia est en concurrence avec McLaren pour un podium du championnat du monde constructeur.

Au Grand Prix de Monaco 2021, Charles Leclerc profite de l'agilité de sa SF21 dans les rues de Monte-Carlo pour obtenir sa huitième pole position avec Ferrari, avant de fracasser sa monoplace dans les esses de la Piscine dans les derniers instants de la séance de qualification ; après une inquiétude portée sur sa boîte de vitesse, c'est une rupture du moyeu de transmission côté gauche lors du tour de mise en grille qui provoque son troisième abandon en autant de Grand Prix sur son circuit national. Carlos Sainz Jr., qualifié quatrième, confirme la bonne forme de la monoplace italienne en montant sur son premier podium avec la Scuderia en terminant deuxième. Charles Leclerc se classe deuxième du Grand Prix de Grande-Bretagne et termine six fois quatrième en dix-sept manches, Carlos Sainz obtient deux nouveaux podiums (troisième) en Hongrie et en Russie.

Par ailleurs, en Russie pour Leclerc et en Turquie pour Sainz, un nouveau système hybride est monté sur les unités de puissance de leurs SF21, leur donnant un surcroît de compétitivité, si bien qu'à trois Grand Prix du terme, la Scuderia Ferrari est à la troisième place du championnat constructeur  devant McLaren Racing. Elle conserve ce rang au terme de la dernière course de la saison à Abou Dabi avec un quatrième podium de Carlos Sainz derrière Lewis Hamilton et le vainqueur sacré champion du monde Max Verstappen. Bien que présente sur le podium constructeurs, la Scuderia vit une deuxième saison consécutive sans aucune victoire, ce qui ne lui était plus arrivée depuis les années 1992-1993.

2022 : Leclerc dauphin de Verstappen, Vasseur arrive 

La Scuderia Ferrari, qui doit présenter le 17 février la voiture qui disputera le championnat 2022 avec les deux mêmes pilotes, révèle deux semaines plus tôt son nom : la F1-75. D'une part, la série des « SF » en vigueur depuis 2015 s'arrête, d'autre part, le président de la firme John Elkann en explique les raisons : .

Charles Leclerc gagne la première course, à Bahreïn, tandis que Carlos Sainz permet à l'écurie de réaliser un doublé en profitant notamment du double abandon des Red Bull à quelques tours du but. Charles Leclerc termine deuxième, derrière Max Verstappen, lors du Grand Prix suivant, en Arabie saoudite, puis réalise le premier Grand Chelem de sa carrière au Grand Prix d'Australie, ce qui lui permet de creuser un bel écart sur le deuxième du championnat du monde.

En prélude du Grand Prix d'Emilie-Romagne, Sainz est prolongé pour deux années supplémentaires.

La suite de la saison tourne au cavalier seul pour Max Verstappen qui établit un record de quinze victoires sur un exercice et est sacré chez les pilotes à quatre courses du terme. Du coté de Ferrari, alors que Sainz obtient sa première pole position et sa première victoire à Silverstone, Leclerc accumule les pole positions (neuf en tout) et les podiums (onze) pour réussir à devancer Sergio Pérez sur la piste comme au championnat lors de la dernière manche à Abou Dabi, à la deuxième place du championnat pilotes, alors que chez les constructeurs, Ferrari est la dauphine de Red Bull.

Les promesses nées d'un début de saison dominateur se sont évanouies au bout de quelques Grand Prix, l'écurie a subi de nombreuses critiques pour ses errements stratégiques en course, et Mattia Binotto doit quitter son poste de Team Principal en fin d'année. Il est remplacé par Frédéric Vasseur qui quitte Sauber pour prendre la direction de la Scuderia.

Résultats en championnat du monde de Formule 1

Palmarès au championnat F1 des constructeurs 

 1958 :  du championnat avec 40 points
 1959 :  du championnat avec 32 points
 1960 :  du championnat avec 24 points
 1961 : champion du monde avec 40 points
 1962 :  du championnat avec 18 points
 1963 :  du championnat avec 26 points
 1964 : champion du monde avec 45 points
 1965 :  du championnat avec 26 points
 1966 :  du championnat avec 31 points
 1967 :  du championnat avec 20 points
 1968 :  du championnat avec 32 points
 1969 :  du championnat avec 7 points
 1970 :  du championnat avec 55 points
 1971 :  du championnat avec 33 points
 1972 :  du championnat avec 33 points
 1973 :  du championnat avec 12 points
 1974 :  du championnat avec 65 points
 1975 : champion du monde avec 72,5 points
 1976 : champion du monde avec 83 points
 1977 : champion du monde avec 95 points
 1978 :  du championnat avec 58 points
 1979 : champion du monde avec 113 points
 1980 :  du championnat avec 8 points
 1981 :  du championnat avec 34 points
 1982 : champion du monde avec 74 points
 1983 : champion du monde avec 89 points
 1984 :  du championnat avec 57,5 points
 1985 :  du championnat avec 82 points
 1986 :  du championnat avec 37 points
 1987 :  du championnat avec 53 points
 1988 :  du championnat avec 65 points
 1989 :  du championnat avec 59 points
 1990 :  du championnat avec 110 points
 1991 :  du championnat avec 55,5 points
 1992 :  du championnat avec 21 points
 1993 :  du championnat avec 28 points
 1994 :  du championnat avec 71 points
 1995 :  du championnat avec 73 points
 1996 :  du championnat avec 70 points
 1997 :  du championnat avec 102 points
 1998 :  du championnat avec 133 points
 1999 : champion du monde avec 128 points
 2000 : champion du monde avec 170 points
 2001 : champion du monde avec 179 points
 2002 : champion du monde avec 221 points
 2003 : champion du monde avec 158 points
 2004 : champion du monde avec 262 points
 2005 :  du championnat avec 100 points 
 2006 :  du championnat avec 201 points
 2007 : champion du monde avec 204 points
 2008 : champion du monde avec 172 points
 2009 :  du championnat avec 70 points
 2010 :  du championnat avec 396 points
 2011 :  du championnat avec 375 points
 2012 :  du championnat avec 400 points
 2013 :  du championnat avec 354 points
 2014 :  du championnat avec 216 points
 2015 :  du championnat avec 428 points
 2016 :  du championnat avec 398 points
 2017 :  du championnat avec 522 points
 2018 :  du championnat avec 571 points
 2019 :  du championnat avec 504 points
 2020 :  du championnat avec 131 points
 2021 :  du championnat avec 323,5 points

Palmarès des pilotes de la Scuderia Ferrari

Modèles monoplaces 

 Ferrari 125 F1 (1947)
 Ferrari 275 F1 (1950)
 Ferrari 375 F1 (1951)
 Ferrari 500 F2 (1952)
 Ferrari 375 Indy (1952)
 Ferrari 553 F2 Squalo (1953)
 Ferrari 625 F1 (1954)
 Ferrari A53 S Squalo (1955)
 Ferrari 555 Supersqualo (1955)
 Ferrari 553 (1956)
 Ferrari V8 Supersqualo (1956)
 Ferrari Bardahl Indy (1956)
 Ferrari D50 (1956)
 Ferrari 801 (1957)
 Ferrari Dino 246 (1958)
 Ferrari Dino 156 (1959)
 Ferrari 246P-F1 (1960)
 Ferrari 156P-F2 (1960)
 Ferrari 156-F1 (1961)
 Ferrari 156 F1/63 (1963)
 Ferrari 156 aero (1963)
 Ferrari 158 F1 (1964)
 Ferrari 1512 F1 (1965)
 Ferrari 246 F1 (1966)
 Ferrari 312 F1 (1966)
 Ferrari 312/67 (1967)
 Ferrari 312/68 (1968)
 Ferrari 312/69 (1969)
 Ferrari 312 B (1970)
 Ferrari 312 B2 (1971)
 Ferrari 312 B3 (1973)
 Ferrari 312 T (1975)
 Ferrari 312 T2 (1976)
 Ferrari 312 T3 (1978)
 Ferrari 312 T4 (1979)
 Ferrari 312 T5 (1980)
 Ferrari 126 CK (1981)
 Ferrari 126 C2 (1982)
 Ferrari 126 C2B (1983)
 Ferrari 126 C3 (1983)
 Ferrari 126 C4 (1984)
 Ferrari 156-85 (1985)
 Ferrari F1-86 (1986)
 Ferrari F1-87 (1987)
 Ferrari F1-87/88C (1988)
 Ferrari 640 (1989)
 Ferrari 641 (1990)
 Ferrari 642 (1991)
 Ferrari 643 (1991)
 Ferrari F92A (1992)
 Ferrari F93A (1993)
 Ferrari 412 T1 (1994)
 Ferrari 412 T2 (1995)
 Ferrari F310 (1996)
 Ferrari F310B (1997)
 Ferrari F300 (1998)
 Ferrari F399 (1999)
 Ferrari F1-2000 (2000)
 Ferrari F2001 (2001)
 Ferrari F2002 (2002)
 Ferrari F2003-GA (2003)
 Ferrari F2004 (2004)
 Ferrari F2005 (2005)
 Ferrari 248 F1 (2006)
 Ferrari F2007 (2007)
 Ferrari F2008 (2008)
 Ferrari F60 (2009)
 Ferrari F10 (2010)
 Ferrari 150° Italia (2011)
 Ferrari F2012 (2012)
 Ferrari F138 (2013)
 Ferrari F14 T (2014)
 Ferrari SF15-T (2015)
 Ferrari SF16-H (2016)
 Ferrari SF70H (2017)
 Ferrari SF71H (2018)
 Ferrari SF90 (2019)
 Ferrari SF1000 (2020)
 Ferrari SF21 (2021)
 Ferrari F1-75 (2022)

Records en championnat du monde de Formule 1 

À l'issue du Grand Prix d'Autriche 2022

  Grands Prix.
 73 saisons.
 16 titres de champion du monde constructeurs.
 15 titres de champion du monde pilotes.
 242 victoires en Grands Prix.
 789 podiums.
 53 podiums consécutifs (entre la Malaisie 1999 et le Japon 2002).
 85 doublés ( et ).
 80 doublés en première ligne.
 237 pole positions.
 257 meilleurs tours en course.
 9 meilleurs tours consécutifs (entre Bahreïn 2004 et la Grande-Bretagne 2004).
 14 meilleurs tours dans une année (2004).
  inscrits.
 81 Grands Prix consécutifs dans les points (entre l'Allemagne 2010 et Singapour 2014).
 180 Grands Prix avec le même pilote (Michael Schumacher).
  tours en tête.
 87 hat tricks.
 41 grand chelems.
 237 Grands Prix en tête du championnat du monde des constructeurs.

Résultats en championnat du monde des voitures de sport

Résultats en championnat d'Europe des pilotes

Sponsors 

 Ceva Logistics
 Shell
 Sabelt
 Iveco
 Puma
 Bell Helmets
 Brembo
 
 
 AWS
 Palantir
 OMR
 Estrella Galicia
 Garrett Motion
 Mahle
 SKF
 NGK
 Velas
 Pirelli
 Kaspersky Lab
 Radiobook
 Ray-Ban
 Riedel
 Technogym
 Snapdragon
 Richard Mille
 Santander

Kaspersky Lab est par ailleurs le partenaire de la Scuderia Ferrari pour la protection de ses infrastructures et équipements informatiques. Le partenariat avec l'entreprise russe sera suspendu en mars 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Logo

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Ferrari (entreprise)
 Liste des automobiles Ferrari

Liens externes 
 
 
 
 

 
Écurie du championnat du monde des voitures de sport